Владилле́н Алекса́ндрович Козло́в (род. 27 октября 1934, с. Мошок, Судогодский район, Ивановская Промышленная область, СССР) — советский и казахстанский учёный, доктор технических наук (1990), профессор (1991). Лауреат Гос. премий СССР (1988) и Казахстана (2001).

Биография 
Окончил Московский химико-технологический институт (1958). В 1958—1970 годах мастер, начальник отдела, технолог цеха, инженер-исследователь, руководитель лаборатории на Ульбинском металлургическом заводе, в 1971—2001 годах старший научный сотрудник, заведующий лабораторией Института металлургии и обогащения. С 2001 года руководитель лаборатории «Научный центр по комплексному использованию сырья в Казахстане».

Научная деятельность 
Основные труды посвящены получению ванадия из титаномагнетитов с использованием марганца. Под его руководством разработана ванадий-марганцевая сорбционная технология, схема переработки конвертерных шлаков. Разработал и внедрил в производство ванадия экстракционную технологию (Государственная премия СССР, 1988) и усовершенствовал технологию производства титана в Казахстане (Государственная премия Казахстана, 2001).

Некоторые работы:
 Проблемы комплексной переработки высокосвязких нефтей и нефтяных остатков (соавт.), А, 1991;
 Физико-химические переработки ванадийсодержащих концентратов с добавками пиролюзита, Екатеринбург, 1994 (соавт.);
 Место атомной энергетики в энергетике третьего тысячелетия. А., 2000 (соавт.).

Некоторые патенты:
 Способ комплексной переработки полиметаллического алюмосиликатного сырья
 Способ переработки марганецсодержащего сырья
 Способ комплексной переработки отходов хризотил-асбестового производства
 Способ рудоподготовки сульфидно-окисленных медных алюмосиликатных руд для выщелачивания
 Способ переработки сурьмяного сырья
 Способ рудоподготовки полиметаллических руд для выщелачивания
 Способ получения алюмокалиевых квасцов
 Способ комплексной переработки остатков доманиковых образований
 Способ сорбционной переработки черносланцевых руд
 Способ переработки черносланцевых руд
 Способ автоклавной переработки черносланцевых руд
 Способ переработки ванадийсодержащей руды
 Способ выделения ванадия из водных натрийсодержащих растворов
 Способ флотации углесодержащих руд и продуктов обогащения
 Способ переработки ванадийсодержащих железо-титановых концентратов
 Способ переработки конверторных ванадийсодержащих шлаков
 Способ переработки кварцитов Каратау
 Способ переработки титанванадийсодержащей пульпы
 Способ переработки отработанных ванадиевых катализаторов
 Способ извлечения ванадия из конвертерных ванадиевых шлаков
 Способ переработки промпродуктов пирометаллургии тяжелых металлов
 Способ исследования воздействия лекарственного средства на модели инфекционно-аллергического миокардита у лабораторных животных
 Способ переработки окисленных конвертерных шлаков, содержащих ванадий, марганец и кальций
 Способ переработки марганецванадийсодержащих концентратов
 Способ переработки мумиесодержащего сырья
 Способ извлечения ванадия из ванадийсодержащих растворов
 Способ извлечения хрома из растворов
 Способ десорбции ванадия с сильноосновных анионитов
 Способ выщелачивания марганцевых полупродуктов
 Способ выделения ванадия из сернокислых растворов
 Способ переработки отработанных ванадиевых катализаторов
 Способ извлечения титана из растворов
 Шихта для приготовления ванадиевого катализатора окисления сернистого ангидрида
 Способ переработки ванадийсодержащего конвертерного шлака

Примечания 

Выпускники Российского химико-технологического университета